Зарéченская — железнодорожный остановочный пункт Октябрьской железной дороги на перегоне Тосно — Шапки линии Санкт-Петербург — Москва. Открыт в 1983 году в основном для обслуживания близлежащего дачного массива. До 1987 года назывался в расписаниях «Заречная». Располагается на северо-восточной окраине города Тосно, Ленинградская область.

В 200 м юго-восточнее платформы проходит автомобильная дорога . В 600 м к юго-западу от платформы расположен железнодорожный мост через реку Тосну. К северо-западу от платформы располагаются дачные участки садоводческого товарищества «Заречное». В двух километрах севернее «Заречного» — СНТ «Чёрная Грива», в 1930-х годах — эстонский хутор Чёрная Грива (Карлова Поляна).

На платформе останавливаются все проходящие через неё электропоезда.

Примечания

Ссылки 
 Линия Тосно — Шапки на «Сайте о железной дороге» С. Болашенко
 Расписание электропоездов на Яндекс. Расписаниях

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тосненского района